Allelujah Haptism est un personnage de fiction de l'anime Gundam 00, créé par Kouga Yun et Chiba Michinori.

Histoire 

On ne sait rien de la naissance ni de la petite enfance d'Allelujah. Il semble originaire du Kazakhstan. Il est devenu orphelin lors des guerres solaires. La LRH l'a récupéré comme beaucoup d'autres enfants afin de lui faire subir un lavage de cerveau. À la base, il n'avait donc pas de nom. Son souvenir le plus lointain remonte à sa rencontre avec Marie Parfasi, alias Soma Peries. Il était comme elle, un sujet d'expérimentation du laboratoire des super soldats, formant des enfants soldats surdoués. Soma Peries sera privée de ses sens et ne pourra plus que se servir de ses ondes cérébrales quantiques. ce sera comme ça qu'elle réussira à faire venir Allelujah jusqu'à elle. jamais elle ne le verra, ne communiquant avec lui que par télépathie alors même qu'il se trouve juste à côté d'elle. On ne sait pas exactement combien de temps ils ont passé ensemble au sein du laboratoire. Toujours est-il que c'est elle qui a donné son nom à Allelujah: en remerciement de dieu. Elle souhaitait ainsi remercier dieu de lui avoir fait rencontrer Allelujah, qui, en quelque sorte, l'a sauvée de la solitude et de la folie.

Hallelujah 

Cependant, étant un sujet d'expérimentation très poussé, Allelujah a subi une altération de son esprit. Il est dès son plus jeune âge atteint d'un dédoublement de la personnalité. Cette nouvelle facette, nommée Hallelujah, fait apparaitre un tueur sanguinaire aux pulsions morbides. Celui-ci apparait à chaque fois qu'Allelujah est face à un danger proche ou dans une situation critique. C'est le cas pour la première lorsqu'il dérive dans l'espace en compagnie d'autres super soldats ayant réussis à s'échapper de la colonie. La situation devenant critique, devant le manque de vivre et d'oxygène, Allelujah, pris de panique, devint Hallelujah et tua tous ses amis. De plus, il sera toujours rongé par la culpabilité de ne pas avoir délivré Marie de la colonie des super soldats.

Avec Celestial Being 

Par la suite, il sera engagé en tant que Gundam Meister, pilote du Gundam Kyrios. Ses capacités de super soldats seront utiles au Celestial Being. Il possède une capacité de réaction accrue, ce qui lui permet de piloter un gundam transformable en chasseur-mobile armor. Cependant, à chaque fois qu'il rencontrera Soma Peries sur le champ de bataille, ses ondes cérébrales quantiques se réveilleront et Hallelujah prendra à son tour le contrôle. Ceci est une capacité de détection qui est proche de celle des New Type dans la sage Gundam, comme Char Aznable et Amuro Ray dans Mobile Suit Gundam, ou encore Mu La Fraga et raw le Creuset dans Gundam Seed. À chaque fois qu'Hallelujah prend le contrôle, ses capacités sont démultipliées, d'autant qu'il n'a aucune pitié pour ses adversaires. Il veut ainsi faire payer au monde entier ce qu'on lui a fait subir dans les laboratoires des super soldats. Il ira jusqu'à détruire le centre d'entrainement des super soldats grâce au Kyrios et avec l'accord de Sumeragi. Pour ça, il recevra l'aide de Tieria. Pris de remords, il hésitera longtemps à tuer "ses pairs", avant de finalement les faire tous mourir et leur permettre de ne pas avoir à souffrir comme lui. Hallelujah possède une réactivité encore supérieure à celle d'Allelujah car ses ondes cérébrales quantiques sont entièrement déployées pour le combat. Hallelujah finira par être "tué" par Soma Peries et le colonel Smirnov lors du combat final de la première saison. Il mourra définitivement en reconnaissant Marie Parfasi dans le soldat Soma Peries. Juste après sa défaite, il se rend compte de son identité et aussitôt perd connaissance.

Allelujah, après avoir été libéré de prison par Setsuna au début de la saison 2, avouera à Sumeragi que c'était pour lui normal d'être enfermé comme ça vu les crimes qu'il avait commis. Pour lui, il était ainsi normal que les crimes d'Hallelujah soient ainsi punis de la sorte. Mais Hallelujah finira par revenir dans le courant de la saison 2. Il se trouve que les particules de GN a très forte densité, ou bien les émotions de haine forte font resurgir Hallelujah du fond d'Allelujah. Son dernier coup d'éclat sera lors de la bataille finale de la saison 2. Après la diffusion des particules de GN pures par Setsuna, Hallelujah se réveillera définitivement en Allelujah. Le double maléfique décidera de ne faire qu'un avec Hallelujah pour mieux protéger Marie. Après cela, les deux personnalités ne formeront qu'un seul et même super soldat dont l'envie ne sera que de battre un Innovator. Allelujah battra sans problème Healing Care, malgré un Arios en mauvais état. Après cela, comme enivré par le meurtre, il se fera empaler par un fangs envoyé par Ribbons Almarck. Ayant survécu, Allelujah pourra reprendre une vie normale avec Marie Parsafi. À la fin de la saison, on le verra partir en pèlerinage aux côtés de Marie.

Apparence physique 

On notera le design particulier du personnage d'Allelujah et de ses yeux vairons. Pendant toute la première saison, Allelujah ne montre que son œil droit, de couleur gris ; l'autre étant caché par une mèche. Lorsque Hallelujah prend partiellement le pouvoir, on voit son œil droit, jaune, l'autre toujours caché. Puis lorsque Hallelujah prend complètement le pouvoir lors de la bataille finale, Hallelujah a les cheveux tirés vers l'arrière et ses deux yeux sont visibles. Dans la saison 2, Allelujah retrouvera sa coiffure normale mais ses mèches ne cacheront plus ses yeux et il aura alors un œil jaune et un œil gris.

Relation avec Marie Parfasi 

Après sa défaite face Peries et Smirnov à la fin de la saison 1, Allelujah sera retrouvé dérivant dans l'espace. Rapatrié par la fédération terrienne, il sera enfermé comme un psychopathe (il y a d'ailleurs une allusion directe à Hanibal Lecter) dans l'asile de haute sécurité de la fédération. Cependant, ses tendances meurtrières ont disparu après la dernière bataille et il en est de même pour ses ondes quantiques. Setsuna viendra le libérer, accompagné de Lockon et Tieria. C'est alors qu'Allelujah découvrira son nouveau Gundam Arios. Il tentera lors de son évasion d'emmener avec lui Soma Peries en qui il a reconnu Marie Parfasi, mais le fils du colonel Smirnov l'en empêchera. Il devra alors se battre en défensive contre Peries à deux reprises afin d'immobiliser son MS et de la contraindre à l'écouter. Échoués tous deux sur une île déserte, Soma Peries tentera une dernière fois de le tuer avant de prendre conscience de qui il est et de redécouvrir tout à coup la mémoire de Marie Parsafi. Elle tombera ainsi éperdument amoureuse d'Allelujah et tous deux resterons ensemble avec les Celestial Being jusqu'à la fin de la série. Après sa réunification avec son double sanguinaire Hallelujah, il pourra vivre une vie heureuse avec Marie Parfasi.

Relations avec les autres Gundam Meisters
Allelujah est un personnage effacé de l'univers Gundam 00. Dès le début de la série, il travaille en duo avec Tieria. On en apprend très vite à son sujet (épisode 12 de la saison 1) avant qu'il ne retombe au second plan. Il est assez loin de la trame réunissant Setsuna, Lockon et Tieria. Il ne participe pas par exemple au combat contre les Gundam Throne. Il est souvent efficace en ce qui est des interventions rapides et furtives. Avec l'évolution rapide des MS de la fédération, il sera relégué au rang d'escorteur du Ptolemaïos. Il parle peu avec les autres pilotes, sauf avec Tieria, mais quasiment jamais à Setsuna, ni même à Lockon. Dans la saison 2, lui et Lockon formeront un duo de défense souvent efficace contre les assaillants du Ptolemaïos II. De même, le Kyrios et l'Arios permettent aux autres gundams d'être transportés dans les airs à une grande vitesse en utilisant le Trans-AM, une fois accrochés à leur blindage. 

Allelujah trouve en revanche une oreille attentive en la personne de Sumeragi Lee Noriega, pour qui il devient un "ami de boisson". Tous deux se réunissent souvent pour vider une bouteille et discuter de leurs problèmes respectifs en toute amitié. Sumeragi Lee Noriega est d'ailleurs attachée à Allelujah, comme pour tous les pilotes de Gundam. Elle affichera son inquiétude lorsque celui-ci sera porté disparu après son escapade sur l'île déserte avec Marie. Malgré ce manque de relation, les autres Gundam Meisters tiennent à lui. Même Setsuna est attaché à Allelujah puisque ce sera lui qui insistera pour aller le délivrer de sa prison. Il en sera de même lors de sa courte disparition où Saji Crossroad s'étonnera de voir Setsuna sourire et rire de soulagement. 

Allelujah sera le seul Gundam Meister à rester en vie d'un bout à l'autre de la série. Alors qu'à la fin de la saison 1, le premier Lockon meurt, Tieria sera « reformé » de nombreuses fois comme essence de Veda après sa mort dans la deuxième saison, tandis que Setsuna disparaitra pour, en fait, ne jamais vraiment mourir en tant que pur Innovator.

Personnage de Gundam